Маклюра () — небольшой род растений семейства .

Виды 
Род состоит из 11 видов

Примечания

Литература 
 

Тутовые